Em entomologia, o termo soldado se refere a cada um dos membros da casta especializada na defesa da colônia, encontrada nos insetos sociais da ordem dos himenópteros e isópteros. Também são conhecidos pelo nome de guerreiro.

Entomologia